Hidroksioktadekadienoinska kiselina se može odnositi na:

 9-Hidroksioktadekadienoinska kiselina
 13-Hidroksioktadekadienoinska kiselina